Die Saison 2012/13 der Regionalliga Nordost war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die siebte der Regionalliga Nordost in Deutschland. Den Meistertitel sicherte sich RB Leipzig. Energie Cottbus II und der Torgelower SV Greif mussten am Saisonende absteigen.

Ligareform 
Durch eine vorgenommene Ligenreform gab es in der Saison 2012/13 nicht mehr drei Staffeln einer Regionalliga, sondern fünf gleichrangige Ligen von fünf Verbänden. Daher rührt auch die nun feste Ligazuteilung der Mannschaften je nach Verbandszugehörigkeit. Die Trägerschaft der Ligen war vom DFB auf die Regional- und Landesverbände übergegangen. Die Vereine der Regionalliga erhielten keine Fernsehgelder mehr. Eine ursprünglich geplante Obergrenze von maximal sieben zweiten Mannschaften der DFL-Vereine wurde von den Landesverbänden verworfen. Zweite Mannschaften von Vereinen der 3. Liga dürfen maximal in der fünften Spielklasse (Oberliga) spielen, dritte Mannschaften besitzen generell ebenso kein Aufstiegsrecht zur Regionalliga.

Die beiden Staffeln der Oberliga Nordost blieben als Unterbau der Regionalliga Nordost bestehen, ihre Meister stiegen direkt auf.

Teilnehmer 
Die Regionalliga Nordost mit 16 Teams setzte sich folgendermaßen zusammen:

 dem Absteiger aus der 3. Liga aus dem Gebiet des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV): FC Carl Zeiss Jena
 den verbleibenden acht Teams aus der Regionalliga aus dem Gebiet des NOFV: RB Leipzig, Berliner AK 07, ZFC Meuselwitz, VFC Plauen, Hertha BSC II, Energie Cottbus II, VfB Germania Halberstadt, 1. FC Magdeburg
 den drei bestplatzierten Bewerbern aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2011/12: 1. FC Union Berlin II, FSV Optik Rathenow, TSG Neustrelitz
 den drei bestplatzierten Bewerbern aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2011/12: FSV Zwickau, VfB Auerbach, 1. FC Lokomotive Leipzig
 dem Gewinner des Qualifikationsspiels zwischen den viertbesten Bewerbern der beiden Staffeln der Oberliga des NOFV: Torgelower SV Greif

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die 3. Liga
 Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Regionalliga Nordost
 Die beiden Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 der Regionalliga Nordost stiegen am Ende der Saison ab. 
 Aufstieg in die Regionalliga Nordost
 Die Meister der beiden Staffeln der Oberliga Nordost stiegen direkt auf.

Saisonverlauf 
Die Tabellenführer der ersten drei Spieltage waren TSG Neustrelitz, Germania Halberstadt und der 1. FC Magdeburg. Nach dem vierten Spieltag übernahm RB Leipzig die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab. Am Saisonende sicherte sich RB Leipzig ungeschlagen den Meistertitel mit 72 Punkten und damit 14 Punkten Vorsprung auf den FC Carl Zeiss Jena. Der Titelgewinn stand bereits nach dem 27. Spieltag fest. Durch den Meistertitel qualifizierte sich Leipzig für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga, in denen sie sich in zwei Spielen gegen den West-Vertreter Sportfreunde Lotte den Aufstieg sicherten.

Die Abstiegsränge belegten die zweite Mannschaft von Energie Cottbus und der Torgelower SV Greif.

Am dritten Spieltag wurde beim Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen RB Leipzig mit 24.795 Zuschauern ein neuer Zuschauerrekord für eine vierte Liga aufgestellt. Die alte Bestmarke stand bei 18.500 Zuschauern, die das Spiel von Preußen Münster gegen Borussia Mönchengladbach II am 6. Mai 2011 sahen.

Tabelle 

|}

Aus der Oberliga Nordost stiegen der Berliner FC Viktoria 1889 als Meister der Staffel Nord und der FSV Wacker 90 Nordhausen als Meister der Staffel Süd auf. Durch die Fusion mit dem LFC Berlin trat der Berliner FC Viktoria 1889 in der folgenden Spielzeit unter dem Namen FC Viktoria 1889 Berlin an. Aus der 3. Liga stieg der SV Babelsberg 03 ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Nordost 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Regionalliga 2012